Antipathella är ett släkte av koralldjur. Antipathella ingår i familjen Myriopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Antipathella